Doe Avedon – attrice statunitense
 Gregg Avedon – supermodello e attore statunitense
 Loren Avedon – attore statunitense
 Richard Avedon – fotografo e ritrattista statunitense